Wenquan ist:

 der chinesische Name des Kreises Arixang im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang
 Wenquan (Changning) (), Großgemeinde im Kreis Changning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wenquan (Conghua) (), Großgemeinde des Stadtbezirks Conghua in der chinesischen Provinz Guangdong
 Wenquan (Donghai) (), Großgemeinde im Kreis Donghai in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wenquan (Haidian) (), Großgemeinde des Stadtbezirks Haidian der chinesischen Hauptstadt Peking
 Wenquan (Huancui) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Huancui in der chinesischen Provinz Shandong
 Wenquan (Kaizhou) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Kaizhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Wenquan (Linchuan) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Linchuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wenquan (Luchuan) (), Großgemeinde im Kreis Luchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Wenquan (Lushan) (), Großgemeinde der Stadt Lushan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wenquan (Mian) (), Großgemeinde im Kreis Mian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wenquan (Ruzhou) (), Großgemeinde der Stadt Ruzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Wenquan (Suiyang) (), Großgemeinde im Kreis Suiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wenquan (Tonggu) (), Großgemeinde im Kreis Tonggu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wenquan (Wushan) (), Großgemeinde im Kreis Wushan in der chinesischen Provinz Gansu
 Wenquan (Xifeng, Guiyang) (), Großgemeinde im Kreis Xifeng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wenquan (Xifeng, Qingyang) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Xifeng in der chinesischen Provinz Gansu
 Wenquan (Yingshan) (), Großgemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Hubei
 Wenquan (Yuexi) (), Großgemeinde im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Anhui
 Wenquan (Jiaokou) (), Gemeinde des Kreises Jiaokou in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wenquan (Kelan) (), Gemeinde des Kreises Kelan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wenquan (Xinghai) (), Gemeinde des Kreises Xinghai in der chinesischen Provinz Qinghai
 Wenquan (Yanbian) (), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Yanbian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenquan (Anning) (), Straßenviertel der Stadt Anning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wenquan (Arxan) (), Straßenviertel der Stadt Arxan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Wenquan (Gulou) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Gulou in der chinesischen Provinz Fujian
 Wenquan (Jimo) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Jimo in der chinesischen Provinz Shandong
 Wenquan (Wen) (), Straßenviertel im Kreis Wen in der chinesischen Provinz Henan
 Wenquan (Xian’an) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Xian’an in der chinesischen Provinz Hubei
 Wenquan (Xingcheng) (), Straßenviertel der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wenquan (Zhaoyuan) (), Straßenviertel der Stadt Zhaoyuan in der chinesischen Provinz Shandong